Salce bezeichnet:

 Salce (Zamora), eine Gemeinde in der Provinz Zamora, Spanien

Salce ist der Familienname folgender Personen:
 Giuliana Salce (* 1955), italienische Leichtathletin
 Luciano Salce (1922–1989), italienischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Salze (Begriffsklärung)